D974 (Côte-d'Or), een departementale weg in het Franse departement Côte-d'Or
 D974 (Meurthe-et-Moselle), een departementale weg in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
 D974 (Moselle), een departementale weg in het Franse departement Moselle
 D974 (Saône-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Saône-et-Loire